Магальон — фамилия и топоним.
 Магальон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Магальон, Джонни (род. 1981) — мексиканский футболист, защитник клуба Гвадалахара и сборной Мексики.